The Dark Heart of Uukrul () — компьютерная игра для DOS, изданная в 1990 году компанией Brøderbund Software. Является двумерной игрой жанров RPG и квест.

Несмотря на небольшой объём игры (примерно 800 килобайт), прямоугольные лабиринты, представляющие игровое пространство, чрезвычайно разветвлены и обширны. Как и во многих других ролевых играх, цель игрока — набрать партию из четырёх человек, пройти по лабиринтам через цепочку «санктуариев» (убежищ, снабженных телепортами), найти и убить Уукрула, попутно решив множество загадок и головоломок.

Особенности игрового процесса 
Группа персонажей состоит из традиционных для ролевых игр воина, мага, священника и паладина. В игре эта группа может находиться в одном из состояний:
 Перемещение по лабиринтам. Группа является единым целым и занимает целиком одну «клетку» карты. Игрок управляет перемещением группы в «виде от первого лица» по лабиринту со стенками, дверьми, объектами.
 Сражение против группы противников. Игрок управляет перемещениями персонажей и их действиями в «виде сверху».
 торговля в магазинах в виде построчного меню с выбором предметов алфавитно-цифровой клавишей.
 Обращение с вещами в виде аналогичного меню.
 Отдых в местах, называемых sanctuary. Только здесь игрок может совершить сохранение игры.

Всё управление — с клавиатуры. Все действия — пошаговые.

Литература 

The Dark Heart of Uukrul // Powerplay. 1991. № 1.
The Dark Heart of Uukrul // Abandonia.

Компьютерные игры 1990 года
Игры для DOS
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры, изданные Brøderbund